Il singolare del torneo di tennis Music City Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jesse Levine che ha battuto in finale Alex Kuznetsov 3-6, 6-2, 7-65.

Teste di serie 

 Vince Spadea (primo turno)
 Amer Delić (primo turno)
 Robert Kendrick (semifinali)
 Bobby Reynolds (semifinali)

 Donald Young (quarti di finale)
 John Isner (primo turno)
 Zack Fleishman (primo turno)
 Sam Warburg (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Music City Challenger 2007